Cancellus är ett släkte av kräftdjur. Cancellus ingår i familjen Diogenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Cancellus